George Petrie ist der Name folgender Personen:

* George Petrie (Archäologe) (1790–1886), irischer Archäologe
 George Petrie (Politiker) (1793–1879), US-amerikanischer Politiker (New York)
 George O. Petrie (1912–1997), US-amerikanischer Schauspieler